Die Saison 1979/80 war die sechste und letzte Spielzeit der viergleisigen Schachbundesliga. Sie diente gleichzeitig als Qualifikation zur eingleisigen Schachbundesliga 1980/81.

Modus 
Jeweils acht Mannschaften spielten in den Staffeln Nord, West, Südwest und Süd ein einfaches Rundenturnier. Die vier Staffelsieger qualifizierten sich für die zentral an einem verlängerten Wochenende ausgetragene Endrunde, die ersten vier jeder Staffel qualifizierten sich für die eingleisige Schachbundesliga 1980/81, die letzten vier jeder Staffel stiegen in die 2. Bundesliga ab.

Die Staffel Nord umfasste die Landesverbände Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Weser-Ems, die Staffel West beinhaltete den Landesverband Nordrhein-Westfalen, die Staffel Südwest bestand aus den Landesverbänden Baden, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, während der Staffel Süd Vereine der Landesverbände Bayern und Württemberg-Hohenzollern angehörten.
Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte, bei Gleichstand wurde um den Gruppensieg und den Klassenerhalt Stichkämpfe gespielt, ansonsten entschied die Anzahl der Brettpunkte. Bei der Endrunde wurden generell keine Stichkämpfe gespielt, sondern bei Gleichstand nach Mannschaftspunkten entschied die Anzahl der Brettpunkte.

Vorrunde

Nord 

In die Staffel Nord waren mit dem SV Wilmersdorf und der Kieler SG zwei Vereine mit Bundesligaerfahrung aufgestiegen. Während die Berliner als Vierter die Qualifikation für die eingleisige Bundesliga erreichten, musste Kiel direkt wieder absteigen, ebenso der SC Concordia von 1907, der Hannoversche SK und die Hamburger SG.

Favorite Hammonia und der Hamburger SK lagen am Ende punktgleich an der Spitze und mussten einen Stichkampf um die Endrundenqualifikation bestreiten, den Favorite Hammonia gewann. Neben diesen beiden Mannschaften konnten sich auch der Delmenhorster Schachklub und der SV Wilmersdorf für die eingleisige Bundesliga qualifizieren.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

West 

In der Staffel West waren die SG Enger/Spenge und der PSV/BSV Wuppertal aufgestiegen. Beide Mannschaften mussten wieder absteigen, ebenso die Düsseldorfer SG Rochade und der SK Münster 32

Zum einzigen Mal in der viergleisigen Bundesliga verpasste der amtierende deutsche Meister die Endrundenqualifikation; die SG Porz musste sich mit dem dritten Platz hinter der Solinger SG 1868 und der SG Bochum 31 begnügen, war aber ebenso wie die beiden vor ihnen platzierten Mannschaften und die Sportfreunden Katernberg für die eingleisige Bundesliga qualifiziert.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Südwest 

In die Staffel Südwest waren der Sk Zähringen 1921 und der PSV Neustadt aufgestiegen. Während sich die Freiburger als Dritter in der Bundesliga halten konnten, stieg Neustadt direkt wieder ab, zusammen mit dem SK Frankenthal, dem SC Kettig und den Karlsruher Schachfreunden.
Der Vorjahressieger Königsspringer Frankfurt gewann alle Wettkämpfe und qualifizierte sich damit für die Endrunde; für die eingleisige Bundesliga konnten außerdem der TSV Schott Mainz, der SK Zähringen 1921 und der SV 1920 Hofheim qualifizieren.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Süd 

In die Staffel Süd waren Grundig Nürnberg und der SC Bad Cannstatt aufgestiegen. Beide Aufsteiger mussten direkt wieder absteigen, ebenso der SV Fortuna Regensburg und der SV Wolfbusch.
Die SF Marktheidenfeld konnten die Staffel mit einem Punkt Vorsprung auf den SC 1868 Bamberg gewinnen, außerdem qualifizierten sich noch der FC Bayern München und der TB Erlangen für die eingleisige Bundesliga.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Endrunde 

Die Endrunde fand vom 3. bis 5. Oktober in Solingen statt. Trotz einer Niederlage gegen den Vizemeister Favorite Hammonia gewann die Solinger SG 1868, dritter wurde Königsspringer Frankfurt vor den SF Marktheidenfeld.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Bemerkenswert 
 Robert Hübner spielte am ersten Brett für SG Porz mit einer 100-Prozent-Bilanz von sechs Siegen aus sechs Partien.

Quellen 
 Johannes Eising/Karl-Heinz Podzielny/Gerd Treppner: Schach-Bundesliga 1974–80, ISBN 3-923113-00-5

1979/80
Schachveranstaltung 1979
Schachveranstaltung 1980
Sportsaison 1979/80